|-
| (37201) 2000 WS94||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37202) 2000 WK95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37203) 2000 WS98||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37204) 2000 WE100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37205) 2000 WD102||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37206) 2000 WQ102||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37207) 2000 WM103||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37208) 2000 WK104||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37209) 2000 WA108||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37210) 2000 WW113||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37211) 2000 WK119||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37212) 2000 WO126||||16 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37213) 2000 WD127||||17 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37214) 2000 WG130||||19 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37215) 2000 WU131||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37216) 2000 WZ132||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37217) 2000 WV135||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37218) 2000 WE137||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37219) 2000 WN137||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37220) 2000 WX138||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37221) 2000 WA142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37222) 2000 WB142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37223) 2000 WD142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37224) 2000 WH142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37225) 2000 WN142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37226) 2000 WQ142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37227) 2000 WW142||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37228) 2000 WE146||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37229) 2000 WJ146||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37230) 2000 WA147||||28 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37231) 2000 WW148||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37232) 2000 WS154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37233) 2000 WV154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37234) 2000 WY154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37235) 2000 WP155||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37236) 2000 WX161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37237) 2000 WZ161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37238) 2000 WY167||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37239) 2000 WB168||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37240) 2000 WP171||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37241) 2000 WS171||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37242) 2000 WE172||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37243) 2000 WM174||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37244) 2000 WF175||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37245) 2000 WL179||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37246) 2000 WH180||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37247) 2000 WM181||||30 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37248) 2000 WB182||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37249) 2000 WZ182||||17 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37250) 2000 WX183||||30 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37251) 2000 WX184||||29 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (37252) 2000 WR186||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37253) 2000 WN188||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37254) 2000 WO188||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37255) 2000 WX189||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37256) 2000 WX191||||19 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37257) 2000 XM2||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37258) 2000 XT3||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37259) 2000 XF4||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37260) 2000 XR4||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37261) 2000 XC5||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37262) 2000 XC9||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37263) 2000 XP12||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37264) 2000 XS16||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37265) 2000 XT17||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37266) 2000 XG18||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37267) 2000 XJ23||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37268) 2000 XB24||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37269) 2000 XO24||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37270) 2000 XP32||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37271) 2000 XR34||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37272) 2000 XR39||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37273) 2000 XP40||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37274) 2000 XO42||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37275) 2000 XF43||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37276) 2000 XL43||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37277) 2000 YJ||2000 YJ||16 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37278) 2000 YE7||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 37279 Хуквалді (Hukvaldy)||||22 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (37280) 2000 YT19||||28 грудня 2000||Обсерваторія Фейр-Оукс-Ренч||Джон Маккласкі
|-
| (37281) 2000 YA61||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37282) 2000 YJ67||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37283) 2000 YA71||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37284) 2000 YG76||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37285) 2000 YJ78||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37286) 2000 YL101||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37287) 2000 YM101||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37288) 2000 YU121||||22 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37289) 2000 YK124||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37290) 2000 YX135||||22 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37291) 2001 AP26||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37292) 2001 AN34||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37293) 2001 AF43||||4 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37294) 2001 BT44||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37295) 2001 BB46||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37296) 2001 BX54||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37297) 2001 BQ77||||26 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (37298) 2001 BU80||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (37299) 2001 CN21||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (37300) 2001 CW32||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

37200